Выборы губернатора Курганской области состоялись в Курганской области 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Губернатор избирался сроком на 5 лет. Победу в первом туре одержал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Михайлович Шумков.

Предшествующие события 
Предыдущие выборы губернатора Курганской области прошли в 2014 году. На них с результатом 84,87 % голосов победил Алексей Геннадьевич Кокорин.

2 октября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял отставку Кокорина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель губернатора Тюменской области Вадим Михайлович Шумков.

8 февраля 2019 года Курганская областная дума приняла поправки в Закон Курганской области «О выборах губернатора Курганской области», благодаря которым была введена процедура самовыдвижения.

Ключевые даты 
 4 июня Курганская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2019 года (единый день голосования).
 5 июня постановление о назначении выборов было опубликовано.
 6 июня 
 опубликован расчёт числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
 опубликован расчёт числа подписей депутатов, необходимых для регистрации кандидата.
 с 6 июня по 5 июля — период выдвижения кандидатов.
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 с 6 по 15 июля — представление документов для регистрации кандидатов, к заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов.
 в течение 10 дней после принятия документов для регистрации — принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
 с 10 августа по 6 сентября — проведение агитации в СМИ.
 7 сентября — день тишины.
 8 сентября — день голосования.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
В Курганской области кандидаты могут выдвигаться политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, или в порядке самовыдвижения. Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны представить подписи 0,5 % избирателей, зарегистрированных на территории области (от 3521 до 3873 подписей).

Каждый кандидат при регистрации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Муниципальный фильтр 
В Курганской области кандидаты должны собрать подписи 5 % депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов представительных органов районов и городских округов и (или) избранных на выборах глав районов и городских округов в количестве 5 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов. По расчёту избиркома, каждый кандидат должен собрать от 184 до 193 подписей депутатов всех уровней и глав муниципальных образований, из которых от 23 до 25 — депутатов представительных органов и (или) глав не менее чем 20 районов и городских округов области.

Кандидаты

Результаты 

10 сентября Избирательная комиссия Курганской области подвела окончательные результаты выборов. Губернатором избран Вадим Шумков. 18 сентября Шумков вступил в должность губернатора и 20 сентября переназначил членом Совета Федерации Елену Алексеевну Перминову.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Курганской области.
 Выборы губернатора Курганской области 8 сентября 2019 года. Избирательная комиссия Курганской области.
 Выборы Губернатора Курганской области. ГАС «Выборы».
 Информационный плакат о кандидатах на должность Губернатора Курганской области

Выборы глав субъектов Российской Федерации
Курганская область
2010-е годы в Курганской области